Lac Savard peut se référer à:

Toponymes

Lac Savard, un plan d'eau du Dépôt-Échouani (territoire non organisé), MRC La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais (Québec), Québec. Coordonnées géographiques: 47° 47' 36" Nord; 75° 37' 16" Ouest.
Lac Savard, un plan d'eau de La Doré (municipalité de paroisse), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées géographiques: 48° 42' 07" Nord; 72° 41' 24" Ouest.
Lac Savard, un plan d'eau de La Tuque (ville), Mauricie, Québec. Coordonnées géographiques: 47° 46' 40" Nord; 74° 41' 15" Ouest.
Lac Savard, un plan d'eau de Lac-au-Brochet (territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, Québec. Coordonnées géographiques: 48° 33' 23" Nord; 69° 43' 14" Ouest.
Lac Savard, un plan d'eau de Lac-Bouchette (municipalité), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées géographiques: 48° 10' 17" Nord; 72° 07' 44" Ouest.
Lac Savard, un plan d'eau de Lac-Lenôtre (territoire non organisé), La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais (Québec), Québec. Coordonnées géographiques: 47° 43' 59" Nord; 76° 03' 30" Ouest.
Lac Savard, un plan d'eau de Lac-Moselle (territoire non organisé), MRC La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais (Québec), Québec. Coordonnées géographiques: 47° 30' 59" Nord; 75° 45' 15" Ouest.
Lac Savard, un plan d'eau de Lac-Normand (territoire non organisé), MRC Mékinac, Mauricie, Québec. Coordonnées géographiques: 47° 10' 03" Nord; 73° 29' 08" Ouest.
Lac Savard, un plan d'eau de Lac-Pikauba (territoire non organisé), MRC Charlevoix (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, Québec. Coordonnées géographiques: 47° 33' 35" Nord; 70° 49' 54" Ouest.
Lac Savard, un plan d'eau de Lac-Pikauba (territoire non organisé),	MRC Charlevoix (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, Québec. Coordonnées géographiques: 47° 59' 14" Nord; 70° 32' 55" Ouest.
Lac Savard, un plan d'eau de Mont-Élie (Québec) (territoire non organisé), MRC Charlevoix-Est, Capitale-Nationale, Québec. Coordonnées géographiques: 47° 57' 30" Nord; 70° 17' 57" Ouest.
Lac Savard, un plan d'eau de Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées géographiques: 48° 47' 18" Nord; 70° 54' 35" Ouest.
Lac Savard, un plan d'eau de Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées géographiques: 48° 55' 25" Nord; 70° 40' 54" Ouest.
Lac Savard, un plan d'eau de Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées géographiques: 48° 36' 28" Nord; 70° 37' 50" Ouest.
Lac Savard, un plan d'eau de Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées géographiques: 48° 24' 17" Nord; 70° 08' 00" Ouest.
Lac Savard (Passes-Dangereuses), un plan d'eau de Passes-Dangereuses (territoire non organisé), MRC de Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées géographiques: 49° 12' 54" Nord; 71° 57' 36" Ouest.
Lac Savard, un plan d'eau de Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, Québec. Coordonnées géographiques: 49° 35' 54" Nord; 68° 17' 38" Ouest.
Lac Savard, un plan d'eau de Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, Québec. Coordonnées géographiques: 49° 26' 54" Nord; 67° 53' 14" Ouest.
Lac Savard, un plan d'eau de Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, Québec. Coordonnées géographiques: 49° 41' 03" Nord; 68° 41' 38" Ouest.
Lac Savard, un plan d'eau de Rivière-Mistassini (territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées géographiques: 49° 05' 25" Nord; 72° 40' 28" Ouest.
Lac Savard, un étang de Saint-André (Québec) (municipalité), MRC de Kamouraska (municipalité régionale de comté), Bas-Saint-Laurent, Québec. Coordonnées géographiques: 	47° 49' 31"  69° 44' 56"	21N/13–0102
Lac Savard, un plan d'eau de Saint-Siméon (Charlevoix-Est) (municipalité), MRC Charlevoix-Est, Capitale-Nationale, Québec. Coordonnées géographiques: 47° 53' 56" Nord; 69° 53' 07" Ouest.
Lac Savard, un plan d'eau de Stoneham-et-Tewkesbury (municipalité de cantons unis), MRC La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale, Québec. Coordonnées géographiques: 46° 57' 59" Nord; 71° 22' 17" Ouest.
Lac Savard, un plan d'eau dans Val-d'Or (ville), MRC La Vallée-de-l'Or, Abitibi-Témiscamingue, Québec. Coordonnées géographiques: 47° 50' 52" Nord; 78° 00' 09" Ouest.
Lac Arthur-Savard, un plan d'eau de Saint-Siméon (Charlevoix-Est) (municipalité), MRC de Charlevoix-Est, Capitale-Nationale, Québec. Coordonnées géographiques: 47° 55' 19" Nord; 69° 52' 38" Ouest.
Lac François-Savard, un plan d'eau de Rivière-Mistassini (territoire non organisé), MRC de Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées géographiques: 49° 52' 10" Nord; 72° 15' 59" Ouest.
Lac Georges-Savard, un plan d'eau de Rivière-Mistassini (territoire non organisé), MRC de Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées géographiques: 49° 57' 21" NOrd; 72° 27' 22" Ouest.
Lac Gilbert-Savard, un plan d'eau de Lac-au-Brochet (territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, Québec. Coordonnées géographiques: 49° 38' 41" Nord; 69° 49' 28" Ouest.
Lac Henri-Savard, un plan d'eau de Sacré-Cœur (Québec) (municipalité), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, Québec. Coordonnées géographiques: 48° 10' 42" Nord; 69° 50' 46" Ouest.
Lac Jean-Savard, un plan d'eau de Lac-au-Brochet (territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, Québec. Coordonnées géographiques: 49° 53' 58" Nord; 69° 52' 02" Ouest.
Lac Jozée-Savard, un plan d'eau de Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, Québec. Coordonnées géographiques: 51° 19' 14" Nord; 68° 04' 07" Ouest.
Lac Paul-Savard, un plan d'eau de La Macaza (municipalité), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative), Québec. Coordonnées géographiques: 46° 24' 55" Nord; 74° 46' 28" Ouest.
Lac Thomas-Savard, un plan d'eau de Saint-Félix-d'Otis (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées géographiques: 48° 19' 21" Nord; 70° 38' 50" Ouest.
Petit lac Savard, un plan d'eau de Passes-Dangereuses (territoire non organisé), MRC de Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées géographiques: 49° 12' 45" Nord; 71° 56' 39" Ouest.
Chemin du Lac-Savard, chemin dans Val-d'Or (ville), MRC La Vallée-de-l'Or, Abitibi-Témiscamingue, Québec.